Лихорадка субботнего вечера () — мюзикл, поставленный по книге Ника Кона, фильму Лихорадка субботнего вечера, и основанный на песнях легендарной диско-группы Bee Gees. Сюжет рассказывает о жизни бруклинского парня Тони Манеро, который днём работает в магазине красок, а всё свободное время проводит танцуя на дискотеках в ночном клубе. В стремлении сделать из мюзикла семейное шоу из сценария были убраны сцены, связанные с жестокостью и наркотиками, присутствующие в фильме.

Постановки 
Первая постановка мюзикла состоялась в 1998 году. Бюджет составил 4 миллиона фунтов стерлингов, режиссёром была Арлен Филипс. Премьера состоялась 5 мая 1998 года в Лондоне, в театре Лондон Палладиум, представления продолжались на протяжении почти двух лет. В роли Тони выступал Адам Гарсиа, роль Стефани исполняла Анита-Луиза Кумби. Мюзикл получил три номинации на премию Лоуренса Оливье, самую престижную театральную награду Великобритании: Лучший актёр, Лучший хореограф, и Лучший новый мюзикл.

21 октября 1999 года состоялась премьера мюзикла на Бродвее, где труппа отыграла 501 представление. Режиссировала постановку также Арлен Филипс, роль Тони досталась Джеймсу Карпинеро, роль Стефани сыграла Пейдж Прайс.

Повторная премьера обновлённой постановки в Лондоне состоялась 6 июля 2004 года в театре Аполло Виктория, после чего последовал продлившийся до августа 2006 года тур по Великобритании. В труппу вошли Стефан Анелли в роли Тони и Зой Эбсуорт в роли Стефани.

В 2007 году показ мюзикла состоялся в Южной Корее и на Тайване. Труппа базировалась на гастрольном составе 2005/2006 годов, главные роли исполняли Шон Маллиган (Тони) и Джейд Уэстеби (Стефани). Гастроли завершились 27 марта 2007 года.

С 19 февраля по 30 августа 2009 года проходила премьера испанской постановки мюзикла, которая состоится в Театро Колизеум, Мадрид. Главные роли исполнят Хуан-Пабло Ди Пейс и Беатрис Альварес Рос. 6 декабря того же года мюзикл отправился в турне по Испании.

Песни 

Действие I
 Stayin' Alive
 Boogie Shoes (Music and lyrics by Harry Casey and Richard Finch)
 Disco Inferno (Music and lyrics by Leroy Green and Ron Kersey)
 Night Fever
 Disco Duck (Music and lyrics by Rick Dees)
 More Than a Woman
 If I Can’t Have You
 It’s My Neighborhood
 You Should Be Dancing

Действие II
 Jive Talkin'
 First and Last/Tragedy
 What Kind of Fool (Music and lyrics by Albhy Galuten and Barry Gibb)
 Nights on Broadway
 Night Fever (Reprise)
 Open Sesame (Music and lyrics by Ronald Bell)
 More Than a Woman
 Salsation (Music and lyrics by David Shire)
 Immortality
 How Deep Is Your Love

В постановке 2004 года порядок изменился и стал выглядеть следующим образом:

Действие 1
 Overture
 Stayin Alive
 Nightfever (1)
 Stayin Alive (1)
 Boogie Shoes
 Underscore Music
 Disco Inferno
 Dance Backing
 Nightfever
 Disco Duck
 More than a Woman
 Words
 Boogie Shoes (Reprise)
 It’s My Neighbourhood
 You should be Dancing

Действие 2
 Jive Talkin
 More than a Woman (Reprise)
 First and Last Tragedy
 Stayin Alive (Reprise)
 Tragedy (Reprise)
 How deep is your love (1)
 If i can’t have you
 Nights on Broadway
 Open Sesame
 More than a Woman
 Salsation
 Immortality
 Manhatten Skyline/Jive Talkin (Underscore)
 How deep is your Love
 Megamix

Ссылки 
 Официальный сайт постановки в Лондоне
 
 Официальный сайт постановки в Мадриде

Мюзиклы 1998 года
Бродвейские мюзиклы
Мюзиклы по мотивам фильмов
Мюзиклы по мотивам книг
Мюзиклы jukebox
Вест-эндские мюзиклы